Juvence est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Juvence est un prénom masculin désuet.

Juvence peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Juvence de Rome (+ ?), ou Juventius, martyr à Rome ; fêté le .
 Juvence de Pavie (), ou Evence, évêque de Pavie, évangélisateur de la Ligurie ; fêté le 8 février.

Références